Kazuki Hara (Matsudo, 5 de janeiro de 1985) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Shimizu S-Pulse.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shimizu S-Pulse